A False Friend (litt. Un ami trompeur) est le titre de plusieurs films :
 A False Friend, de Wilfred Noy en 1911 ;
 A False Friend, de Wilbert Melville en 1913.